Церковь Преполовения Пятидесятницы — культовые объекты РПЦ:

 Церковь Преполовения Пятидесятницы — в Великом Устюге.
 Церковь Преполовения Пятидесятницы — в Пскове.
 Храм Преполовения Пятидесятницы — в Ростове-на-Дону.